husarz – żołnierz husarii, półciężkiej formacji kawaleryjskiej I Rzeczypospolitej
 EU44 Husarz – polska nazwa lokomotywy elektrycznej produkowanej przez Siemensa, a zakupionej przez PKP Intercity
 husarz mniejszy – owad z rzędu ważek
 husarz władca – owad z rzędu ważek
 husarz zielony – owad z rzędu ważek